Роберт Б. Уайди (; род. 20 июня 1959, Ориндж, Калифорния, США) — американский сценарист, продюсер и режиссёр.

Начало карьеры 
В 1978 году, проходя курсы кинопроизводства в Orange Coast College в Коста-Меса (Калифорния), Уайди решил снять документальный фильм о братьях Маркс, вдохновлённый своей любовью к их работе. Не смущаясь повторными отказами от своих заявок в американскую школу кино-телевидения, он работал над проектом в своё свободное время и с помощью Чарльза Джоффа получил права на клипы, необходимые для создания фильма. The Marx Brothers in a Nutshell была показана в 1982 году на канале PBS и стала «одной из самых высокорейтинговых программ в истории PBS».

Документальные фильмы

Другие работы 

Роберт был продюсером телесериала 2000-2020-х годов «Умерь свой энтузиазм», особенно много работал над эпизодами первых 5 сезонов. Некоторые серии завершались видеороликами с неловкими ситуациями и «комедией положений», сразу за которыми следовали титры, начинающиеся со слов «Directed by Robert B. Weide» и сопровождаемые музыкой «Frolic» Лучиано Микелини. В 2016 году комбинирование этих титров и разнообразных видеороликов стало мемом.

Фильмография

В качестве сценариста

В качестве режиссёра

Награды и номинации

«Оскар»

«Эмми» 

Премия Гильдии режиссёров Америки

Премия Гильдии продюсеров США

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте HBO
 40-минутное аудиоинтервью с Робертом Б. Уайди на The Sound of Young America

Кинодокументалисты
Кинопродюсеры США
Сценаристы США
Режиссёры телевидения США
Телепродюсеры США
Сценаристы телевидения США
Лауреаты прайм-тайм премии «Эмми»
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США